L'Unione Sportiva Peloro è stata una società calcistica italiana con sede a Messina, attiva tra il 1919 e il 1941. Negli anni 1930 ha disputato tre stagioni nell'allora terza serie, la Prima Divisione.

Storia
Una prima Unione Sportiva Peloro venne fondata a Messina nel 1906. Attiva a livello locale, la società si sciolse a seguito del terremoto del 1908.

Nel 1919 venne fondata la società Cesare Battisti nel rione Portalegni. I soci decisero di dare alla neonata società il nome del sodalizio esistito nel decennio precedente. Nacque così l'Unione Sportiva Peloro.

Fino al 1922 vennero disputate soltanto partite amichevoli e tornei locali. Nel 1923 arrivò l'iscrizione in Seconda Divisione, girone siciliano, dove la squadra militò per tre stagioni, ottenendo due secondi posti. La frammentarietà delle informazioni relative ai campionati del periodo non permette di conoscere alcuna notizia relativa alla Peloro nel 1926. Le stagioni 1926-1927 e 1927-1928 vennero giocate sempre in seconda divisione, da quegli anni terzo livello nazionale e non più secondo, ancora organizzato su base regionale.

L'esordio in un campionato organizzato su base nazionale avvenne con la Prima Divisione 1931-1932 (terzo livello). La Peloro, inserita nel girone F, arrivò terz'ultima e disputò un derby contro la poi promossa Associazione Calcio Messina.

Tra i calciatori che militarono nella squadra in quel periodo da menzionare i fratelli Celeste, tra cui il capitano Giovanni Celeste che sarebbe caduto nel corso della seconda guerra mondiale al comando di un sommergibile al largo delle coste siciliane.

Nella stagione 1932-1933 la Peloro chiuse all'ultimo posto il proprio girone di Prima Divisione, ottenendo appena 3 vittorie e un pareggio sulle venti partite disputate. Retrocessa, verrà poi ripescata.

La stagione 1933-1934 fu l'ultima di militanza in terza serie per l'Unione Sportiva Peloro. La squadra fu costretta a ritirarsi dal campionato in quanto la società venne sciolta dalle autorità per l'attività antifascista dei propri dirigenti.

Ricostituitasi nel 1939, disputò altre due stagioni in Prima Divisione, in quegli anni quarto livello nazionale, la prima come Associazione Calcio Peloro e la seconda nuovamente come Unione Sportiva Peloro, prima di lasciar il posto a una nuova società, l'Unione Sportiva Tenente Mario Passamonte, nata per dare un seguito alla tradizione sportiva messinese dopo la cessazione dell'attività da parte della prima squadra cittadina, l'Associazione Calcio Messina.

Cronistoria

Collegamenti esterni
 

Peloro